O sobrenome Vesentini pode referir-se a:

Carlos Alberto Vesentini (1947–1990), historiador brasileiro;
José William Vesentini (* 1950), geógrafo brasileiro;
 Sérgio Vesentini (1955), promotor público aposentado, advogado;
 Frederico Vesentini, delegado de polícia brasileiro.

Sobrenomes da língua italiana
Famílias da Itália